Алекса́ндр Фёдорович Бело́в:
 Белов, Александр Фёдорович (1906—1991) — советский учёный, металлург, Герой Социалистического Труда.
 Белов, Александр Фёдорович (1923—1980) — Герой Советского Союза.
 Белов, Александр Фёдорович (род. 1951) — директор Национального института стратегических исследований, лауреат Государственной премии Украины.